Monleón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monleón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Monleón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar